Redeemer of Souls — сімнадцятий студійний альбом британського гурту Judas Priest.

Композиції 
Авторами всіх композицій альбому є Гленн Тіптон, Роб Галфорд  та Річі Фолкнер.

Склад 
 Роб Галфорд - вокал 
 Гленн Тіптон - гітара 
 Річі Фолкнер - гітара 
 Ієн Гілл - бас-гітара 
 Скотт Тревіс - ударні

Джерела 
 Redeemer of Souls  allmusic
 Redeemer of Souls last.fm

Альбоми Judas Priest
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців